Cupcake ist
 der Name eines Gebäcks, siehe Cupcake
 der Kampfname der US-amerikanischen MMA-Kämpferin Miesha Tate (* 1986)